San Modesto si può riferire a:
San Modesto, martire in data imprecisata con i compagni: Castulo, Rogato, Zotico ed altri, celebrato il 12 gennaio;
San Modesto, martire a Capua in data imprecisata con San Lupolo, celebrato il 14 ottobre;
San Modesto, martire in data imprecisata ad Alessandria d'Egitto, con sant'Ammonio, celebrato il 12 febbraio;
San Modesto (†160), martire a Cartagine, celebrato il 12 febbraio;
San Modesto (†304), diacono e martire in Sardegna e venerato a Benevento, celebrato il 12 gennaio ; 
San Modesto (†303), martire ad Agde con San Tiberio e Santa Fiorenza, celebrato il 10 novembre;
San Modesto (†303), martire in Lucania con San Vito e Santa Crescenzia, celebrato il 15 giugno;
San Modesto, patriarca di Gerusalemme, celebrato il 17 dicembre;
San Modesto di Treviri (†489), vescovo di Treviri, celebrato il 24 febbraio.